RDS je lahko:

 RDS, komunikacijski protokol za radijske vsebine
 RDS, romunsko telekomunikacijsko podjetje
 RDS, rolkarsko podjetje
 Pristajalni sistem SSVP, ruski pristajalni dok na mednarodni vesoljski postaji
 Rapid Deployment Squadron, vojaška enota za hitro posredovanje v stalni pripravljenosti, ponavadi del specialnih sil